Wat Ratchaburana ist der Name folgender buddhistischer Tempel in Thailand:

 Wat Ratchaburana (Bangkok) in Bangkok
 Wat Ratchaburana (Ayutthaya) in Ayutthaya
 Wat Ratchaburana (Phitsanulok) in Phitsanulok